101 % était un magazine quotidien diffusé sur la chaîne Nolife depuis le  et jusqu'à l'arrêt de la chaîne en .

Cette émission était diffusée du lundi au vendredi à 19h, puis rediffusée le weekend. Elle était consacrée à l'actualité vidéo-ludique, avec des critiques de jeux vidéo, des reportages sur les dernières sorties de jeux vidéo, sur la musique et la culture japonaises, ainsi que des rubriques portant sur la vie de la chaîne et la culture geek.

101 % était réalisée par Alex Pilot et présentée en alternance par Benoît Legrand, Philippe Nègre et Davy Mourier, sauf le vendredi où l'émission est présentée par un ou plusieurs invités (membre de l'équipe technique ou rédactionnelle de la chaîne, artiste japonais, téléspectateur de la chaîne, personnage d'une des séries diffusées sur la chaîne…), selon le credo « le vendredi, c'est n'importe qui ».

Rubriques de 101 % 
Avec les news et les critiques de jeu, 101 % proposait 2 ou 3 chroniques quotidiennes.

 Oscillations (le lundi, de  à <ref>{{site web|titre=Oscillographe, le blog officiel dOscillations|url=http://www.oscillographe.fr/}}</ref>) : Décryptage des thèmes musicaux d’un jeu (ou analyse d’une chanson japonaise) par Macha Lobanova.
 OTO Play Sample (un lundi sur deux) : L'actualité de la musique de jeux vidéo.
 Debug mode (un lundi sur deux) : Les coulisses de la chaîne.
 Mon souvenir (le mardi) : Un invité raconte son plus beau souvenir vidéoludique.
 Temps perdu (le mardi) : Présentation de quelques jeux flash pour occuper les heures supplémentaires.
 Retro & Magic (le mardi) : Rétrospective d'une série de jeux vidéo ou d'un éditeur.
 Money Shot (un mercredi sur deux) : Présentation de bandes-annonces de films à venir.
 Catsuka (un mercredi sur deux) : émission consacrée à l’animation par Marc « Tsuka » Aguesse, du site catsuka.com.
 Tôkyô café (le mercredi) : Suzuka Asaoka fait le lien entre les cultures française et japonaise.
 Nochan (le vendredi) : Actualités concernant la culture otaku.
 La minute du geek (un jeudi sur deux) : Dénonciation des idées reçues dans les jeux vidéo ou la culture Geek.
 1D6'' (un jeudi sur deux) : Présentation d’un jeu de rôle « papier ».
 OTO (le jeudi) : L’actualité de la musique japonaise et les nouveaux clips visibles sur l'antenne de Nolife.
 Compiler (en arrêt permanent) : Cyril Lambin et Compil présentent une notion d'informatique.
 Sorties anime et manga''' (le vendredi) : Critique des sorties de DVD d'animes et de mangas.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Émission de télévision produite en France
Émission de télévision vidéoludique
Émission de télévision musicale
Émission de télévision créée en 2007
Émission de télévision disparue en 2018
Émission diffusée sur Nolife